FC Senec (celý název: FC Senec a.s.) byl slovenský fotbalový klub, který sídlil ve městě Senec. Založen byl v roce 1990 pod názvem STK Senec. Hřištěm klubu byl stadion s názvem NTC Senec s kapacitou 3 264 diváků. Od roku 2008 je klub sloučen s týmem FC DAC 1904 Dunajská Streda, který zaujal jeho místo v Corgoň lize.

Získané trofeje 

 Slovenský fotbalový pohár ( 1x )
 2001/02
 Slovenský fotbalový superpohár ( 1x )
 2002

Historické názvy 

Zdroj: 

 1990 – STK Senec
 1992 – FK Koba Senec (Futbalový klub Koba Senec)
 1995 – fúze s VTJ VVPŠ Bratislava ⇒ FK VTJ Koba Senec (Futbalový klub Vojenská telovýchovná jednota Koba Senec)
 2002 – FK Koba Senec (Futbalový klub Koba Senec)
 2005 – FC Senec (Football Club Senec)
 2008 – fúze s FC DAC 1904 Dunajská Streda ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

FK Koba Senec „B“ 

FK Koba Senec „B“ byl rezervní tým senecké Koby. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2002/03, kdy se ve 3. lize (3. nejvyšší soutěž) umístil na 5. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1990
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2008
Senec (město)